Pod označením rotunda svaté Máří Magdalény (nebo Maří Magdaleny) se může rozumět více staveb:

 Kaple svaté Máří Magdaleny (Holešovice) – barokní rondel v Praze
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Přední Kopanina) – románská rotunda na okraji Prahy
 Kostel svaté Maří Magdaleny (Šebkovice) – románská rotunda později přestavovaná, na Třebíčsku

Související články 
 Kaple svaté Máří Magdaleny
 Kostel svaté Máří Magdaleny